Adolf Jäger (1889–1944) – niemiecki piłkarz.
 Adolf Jäger (1895–1983) – niemiecki rzeźbiarz.
 Adolf Jäger (1906–1996) – niemiecki polityk.
 Adolf Hermann Jaeger (1832–1899) – niemiecki polityk, burmistrz Elberfeldu.
 Adolf Otto Jäger (1920–2002) – niemiecki psycholog.

Strony ujednoznaczniające